Amerikai Egyesült Államok
Mariposa (Kalifornia)
Mariposa (Nebraska)
 Kanada
Mariposa (Ontario)
Mariposa (Saskatchewan)